Ernesto Pérez puede referirse a:

 Ernesto Pérez Acosta: (1889 - 1977) Sacerdote salesiano. Capellán en la guerra del Chaco y formador de juventudes.
 Ernesto Pérez Balladares: (n. 1946) fue Presidente Constitucional de la República de Panamá entre el 1 de septiembre de 1994 hasta el 1 de septiembre de 1999.
 Ernesto Pérez Lobo: (n. 1970) Yudoca español que ha participado en diferentes torneos deportivos, su mayor título logrado ha sido una mellada de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
 Ernesto Pérez Milan Temperley: (1899-1925) Miembro de la Liga Patriótica Argentina, asesinó a Kurt Wilckens en 1923 en represalia al asesinato de Héctor Benigno Varela por parte de Wilkens.
 Ernesto Pérez Zúñiga: (n. 1971) Poeta y narrador español.
 Ernesto Pérez de Arce: Profesor de Química de la Universidad Técnica del Estado. Aficionado de música de Jazz, clarinetista.
 Ernesto Pérez Álvarez: Futbolista mexicano.
 Ernesto Pérez Vera: expolicía jubilado por secuelas producidas por un atentado contra su vida y escritor de cuatro libros: "Una mirada desde la verja" (GEU. 2011), "En la línea de fuego" (Tecnos. 2014), "Policías, muerte en la calle" (Tecnos. 2019) y "Hechos probados a sangre y fuego" (Tecnos. 2022). También es divulgador (conferenciante) de la labor policial, fundamentalmente en lo relativo al empleo de la fuerza armada. Del mismo modo, es colaborador de varios medios de comunicación.